La nazionale Under-18 di pallavolo maschile della Repubblica Ceca è una squadra europea composta dai migliori giocatori di pallavolo della Repubblica Ceca con un'età inferiore di 18 anni ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica della Repubblica Ceca.

Rosa
Segue la rosa dei giocatori convocati per il campionato europeo Under-18 2020.

Risultati

Campionato europeo Under-18

Dal 1995 al 2017 giocato con la nazionale Under-19.

Collegamenti esterni
 

 U-18
Repubblica Ceca